Bilstein ist der Name von Ortschaften:
 Bilstein (Kürten), Ort bei Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bilstein (Kreuzau), Ort bei Kreuzau, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Bilstein (Lennestadt), Stadtteil von Lennestadt, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Bilstein (Limbourg), Stadtteil von Limbourg, Provinz Lüttich, Region Wallonien, Belgien
 Bilstein (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Oberbilstein, Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Unterbilstein, Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Bilstein ist der Name von Herrschaften, Burgen und Bauwerken:
in Deutschland
 Amt Bilstein, ehemalige Gebietskörperschaft in Westfalen
 Herrschaft Bilstein, mittelalterliche gräfliche Herrschaft im Raum Eschwege, Nordhessen
 Burg Bilstein (Lennestadt), Burg in Lennestadt, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Burg Bilstein (Eschwege), Burgruine bei Eschwege, Werra-Meißner-Kreis, Nordhessen
 Villa Bilstein, Ennepetal, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
in Frankreich
 Burg Bilstein (Bas-Rhin), Burgruine bei Urbeis im Elsass, Département Bas-Rhin
 Burg Bilstein (Haut-Rhin), Burgruine bei Riquewihr im Elsass, Département Haut-Rhin

Bilstein ist der Name von Bergen, Erhebungen, Felsen, Felspornen, Felsgruppen:
 Am Bilstein (Hückeswagen) (284,7 m), bei Dürhagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen; mit Ringwallanlage Am Bilstein
 Bilstein (Briloner Höhen) (620,1 m), in den Briloner Höhen, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Bilstein (Höllental) (284,3 m), im östlichen Meißnervorland, Werra-Meißner-Kreis, Nordhessen
 Bilstein (Kaufunger Wald) (641,2 m), im Kaufunger Wald, Werra-Meißner-Kreis, Nordhessen
 Bilstein (Langenberge) (ca. 460 m), in den Langenbergen, Schwalm-Eder-Kreis, Nordhessen
 Bilstein (Vogelsberg) (665,5 m), im Vogelsberg, Vogelsbergkreis, Mittelhessen
 Bilstein (Warstein), nahe Warstein, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen; mit Bilsteinhöhle
 Bilstein (Wolfhagen) (405,1 m), am Isthaberg nahe Wolfhagen-Istha, Landkreis Kassel, Nordhessen

Bilstein ist der Name folgender Adelsgeschlechter und Personen:
 Grafen von Bilstein, fränkisches Adelsgeschlecht
 Bilstein (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Dietrich I. von Bilstein, Edelherr von Bilstein (etwa 1202–1255)
 Johann I. von Bilstein, Landmarschall von Westfalen († 1310)
 Gottfried von Bilstein, Abt des Klosters Grafschaft († 1289)
 Heinrich von Bilstein, Propst von St. Severin in Köln
 Johannes Bilstein, (* 1949), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Monika Bilstein (* 1958), deutsche Verlegerin
 Uwe Bilstein

Bilstein bezeichnet auch:
 Bilstein & Siekermann GmbH & Co. KG, Hersteller von Kaltpressteilen mit Sitz in Hillesheim, siehe bei Indus Holding
 Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG, Automobilzulieferer mit Sitz in Ennepetal
 ThyssenKrupp Bilstein, Stoßdämpferhersteller mit Sitz in Ennepetal
 Bilstein GmbH & Co. KG, internationales Stahl-Kaltband-Unternehmen mit Sitz in Hagen-Hohenlimburg

Siehe auch:
 Am Bilstein
 Bielstein
 Bildstein
 Billstein
 Bilsteinhöhle
 Bilsteinklippen
 Naturschutzgebiet Bilstein (Begriffsklärung)